El término algarabía puede referirse:

Botánica
 al nombre común de la planta Agrostis nebulosa;
 al nombre común de la planta Mantisalca salmantica;
 al nombre común de la planta Parentucellia viscosa;

Revistas
 a Algarabía, una revista andaluza;
 a Algarabía, una revista mexicana;

Idiomas
 al idioma árabe.

Arabismos